Григо́рій Григо́рович Кошла́тий ( — ) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1980 року в селі Василівка Кобеляцького району (Полтавська область). Його мама померла 1992 року, 1998-го загинув батько. Закінчив Василівську ЗОШ І-ІІ ступенів, у Крюківській автошколі отримав водійське посвідчення. Проходив строкову військову службу в ЗСУ у військовій частині № А3838. Працював у селі скотарем; грав на гітарі, мав хороший голос.

Мобілізований 30 квітня 2015, старший сержант, 501-й окремий батальйон морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти.

25 лютого 2016-го застрелений автоматною чергою п'яним співслужбовцем під час конфлікту на блокпосту — у прибережній зоні Маріуполя. Вбивця засуджений до 11 років позбавлення волі.

28 лютого 2016 року похований у Василівці.

Без Григорія лишилися старші брат і сестра, дружина та дві доньки, молодша 2011 р.н.

Нагороди та вшанування 
 занесений до Книги Пошани Полтавської обласної ради (посмертно)
 13 квітня 2016 року в Кобеляках відбулось урочисте відкриття пам'ятного знаку воїнам, які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході України, на якому викарбуване й ім'я Григорія Кошлатого.

Джерела 
 Книга пам'яті 
 Наші Герої 

Уродженці Василівки (Кобеляцький район)
Померли в Маріуполі
Поховані в Кобеляцькому районі